Лабиринт — сооружение, в котором сложно найти выход.

Игры 
 Лабиринт — карманная игра.
 Лабиринт — игра на бумаге.
 Лабиринт — жанр компьютерных игр.

Книги 
 Лабиринт — книга Макса Фрая.

Музыка 
 Лабиринт (альбом Григория Лепса).
 Лабиринт (альбом группы Мастер).
 Лабиринт (альбом группы Lumen).
 Лабиринт (альбом Татьяны Котовой).
 «Лабиринт» — песня украинской певицы Ани Лорак 2022 года.

Фильмы 
 Лабиринт. Подвиги Тесея — советский мультфильм (1971).
 Лабиринт — фильм Джима Хенсона (1986).
 Лабиринт — фильм Владимира Назарова (2009).
 Лабиринт — фильм М. Сараванана (2016).
 Лабиринты (Dédales) — фильм Рене Манзора (2003).

Другое 
 Лабиринт — тип каменного сооружения в виде лабиринта, выложенного на поверхности земли крупными либо мелкими камнями.
 Лабиринт — внутреннее ухо позвоночных животных и человека.
 Лабиринтовый орган у рыб, также называют лабиринтом.
 «Лабиринт» — сюрреалистический балет Сальвадора Дали и Леонида Мясина (1941)
 Лабиринт — устройство для защиты жёсткого диска, громкоговорителя и т. д. от пыли или воды.
 Лабиринт — одна из основ миропорядка во вселенной Хроник Амбера.
 Лабиринт — российское издательство, основанное в 1995 году.

См. также 
 Версальский лабиринт
 Кносский лабиринт
 Смертельный лабиринт
 Стеклянный лабиринт
 Хэмптон-Кортский лабиринт